Труд — термин, означающий:

 Труд — целесообразная деятельность людей; также: книга, работа по некоторой теме.
 Труд — одна из валькирий в германо-скандинавской мифологии.
 «Труд» — завод в Новосибирске.
 «Труд» — обувная фабрика в Гомеле.
 «Труд» — картина английского художника Форда Мэдокса Брауна.

Фамилия 
 Труд, Андрей Иванович (1921—1999) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза (1944).

СМИ 
 «Труд» — советская и российская еженедельная газета.
 «Труд» — болгарская ежедневная газета.

Топоним

Белоруссия 
 Труд — посёлок в Сенненском районе Витебской области.
 Труд — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Труд — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Труд — посёлок в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Труд — упразднённая деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Труд — село в Пловдивской области.

Россия 
 Труд — посёлок в Топчихинском районе Алтайского края.
 Труд — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Труд — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Труд — посёлок в Петушинском районе Владимирской области.
 Труд — посёлок в Острогожском районе Воронежской области.
 Труд — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Труд — село в Промышленновском районе Кемеровской области.
 Труд — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Труд — деревня в Шушенском районе Красноярского края.
 Труд — посёлок в Ичалковском районе Мордовии.
 Труд — посёлок в Лысковском районе Нижегородской области.
 Труд — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Труд — посёлок в Татищевском районе Саратовской области.
 Труд — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Труд — посёлок в Фировском районе Тверской области.
 Труд — посёлок в Майнском районе Ульяновской области.

Украина 
 Труд — хутор Скадовском районе Херсонской области.

В спорте 
 Организации
 «Труд» — спортивное общество в СССР.
 «Труд» — название хоккейного клуба «Кристалл» (Саратов) в 1958—1961 годах.
 «Труд» — название хоккейного клуба «Рязань» (Рязань) в 1958—1959 годах.
 «Труд» — название клуба по хоккею с мячом «Красная заря» (Ленинград) в 1968—1970 годах.

См. также 
 
 Труд-Гребеник
 Труд Земледельца